Уайт-Оак, Уайтоак (; ) — топоним США.

Топоним США 
Населённые пункты
  — поселение в Мэриленде.
  — поселение в Огайо.
  — поселение в Оклахоме.
  — боро в Пенсильвании.
  — поселение в Северной Каролине.
  — город в Техасе.

Тауншипы
  — в Иллинойсе.
 Уайт-Оак — в Миннесоте.
  — в Мичигане.
  — в Огайо.
  — в Северной Каролине, округ Уэйк.

Прочее
  — байу в Техасе.
  — парк штата в Арканзасе.

См. также 
 Дуб белый
 
 Ред-Оак («Красный дуб»)
  («Зелёный дуб»)
  («Синий дуб»)
  («Чёрный дуб»)